Ferro (Canarische Eilanden) · (Spaans: El Hierro), het meest zuidwestelijke  van de Canarische eilanden
Club Ferro Carril Oeste · een Argentijnse voetbalclub uit Buenos Aires
Ferro Techniek · een emailleerfabriek in Gaanderen, in de Nederlandse provincie Gelderland
CD Ferroviarios de Chile · een Chileense voetbalclub bijgenaamd Ferro, uit Estación Central in de omgeving van Santiago

Element ijzer 
Het element ijzer met het symbool Fe, uit het Latijn: ferrum, en zijn karakteristieke eigenschappen worden vaak aangeduid met ferro, zoals:

Ferrometaal · een groep metalen met gelijksoortige eigenschappen als ijzer
Ferromagnetisme · fysisch fenomeen waarbij bepaalde materie permanente magneten kunnen worden wanneer ze worden blootgesteld aan een magnetisch veld
Fe2+ of Fe(II) · de verouderde benaming voor het tweewaardige kation van het chemisch element ijzer

Personen met achternaam (del) Ferro
Andrea Ferro · {mannelijke) zanger van de Italiaanse symfonische metalband Lacuna Coil
Anthony Ferro · Belgisch atleet; op wereldkampioenschappen atletiek 2001 deelnemer aan de 4 x 100 m estafette
Julio César Ruiz Ferro (1949 – ) · Mexicaanse politicus
Scipione del Ferro (1465 – 1526) · Italiaans wiskundige, bekend om de oplossing van de derdegraadsvergelijking
Tiziano Ferro (1980 – ) · Italiaans popzanger
Vito Cascio Ferro (Don Vito) (1862 – 1943) · Siciliaanse maffiabaas

Zie ook
Serra-di-Ferro · een kleine gemeente in het Franse departement Corse-du-Sud
Fernão Ferro · een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Seixal